Szczyty Karkonoszy obejmujące: Śląski Grzbiet, Czarny Grzbiet, Kowarski Grzbiet, Lasocki Grzbiet, które wchodzą w skład Głównego Grzbietu Karkonoszy, Karkonoski Padół Śródgórski, Pogórze Karkonoskie po stronie polskiej i Czeski Grzbiet oraz Grzbiety Południowe (Kozí hřbety, Vilémovská hornatina, Vlčí hřbet, Žalský hřbet, Růžohorská hornatina i Černohorská hornatina), po stronie czeskiej.

Bibliografia 
 Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 3 Karkonosze, red. Marek Staffa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa – Kraków 1993, .
 Mapa turystyczna Karkonosze polskie i czeskie 1:25 000, Wydawnictwo „Plan”, Jelenia Góra, .

Geografia Śląska
Góry Czech
 
Listy szczytów górskich